Большо́й Буэ́нос-А́йрес (, ) — агломерация на востоке Аргентины. Включает в себя столицу Буэнос-Айрес и прилегающие пригороды на территории провинции Буэнос-Айрес. Обычно под Большим Буэнос-Айресом понимают сам город и 24 округа-пригорода, реже включают и другие прилегающие населённые пункты.

Площадь агломерации составляет около 6 000 км², из них 200 км² — это территория федерального округа. Также иногда к Большому Буэнос-Айресу относят и агломерацию Большой Ла-Платы с площадью 1 200 км². Поэтому общая площадь Большого Буэнос-Айреса составляет 7200 км².

Население 
Численность населения агломерации Большой Буэнос-Айрес составляет 12 701 364 человек (перепись 2010), из которых 2 891 082 человек проживает в столице Аргентины, 9 910 282 человек — в пригородной зоне (24 округа) и 0,79 млн человек в Большой Ла-Плате.

Население собственно города Буэнос-Айрес с 1940-х годов уменьшается, одновременно отмечается тенденция роста числа жителей пригородов, за счет чего население Большого Буэнос-Айреса растёт.

Деление 

Большой Буэнос-Айрес условно делится на:
 Федеральный округ — город Буэнос-Айрес
 Пригороды Буэнос-Айреса. Согласно определению Национального института статистики и переписей (INDEC), к ним входят 24 муниципалитета провинции Буэнос-Айрес, в частности:
 Полностью урбанизированные муниципалитеты (14):

2.2. Частично урбанизированные муниципалитеты (10), вошедшие в состав агломерации в середине XX в.:

3. Муниципалитеты пригородной зоны агломерации (6), которые еще не являются фактически пригородами Буэнос-Айреса, но в ближайшее время могут ими стать:

4. Агломерация города Ла-Плата (3 муниципалитета), которая тесно связана с соседним Буэнос-Айресом:

Также иногда 24 пригородных муниципалитета Буэнос-Айреса разделяют на пояса, или кольца, в зависимости от расстояния до столицы:

 Первое кольцо: Авельянеда, Ланус, Ломас-де-Самора, Ла-Матанса (частично), Морон, Трес-де-Фебреро, Сан-Мартин, Висенте-Лопес, Сан-Исидро
 Второе кольцо: Кильмес, Берасатеги, Флоренсио-Варела, Эстебан-Эчеверрия, Эсейса, Морено, Мерло, Мальвинас-Архентинас, Урлингам, Итусайнго, Тигре, Сан-Фернандо, Хосе-Клементе-Пас, Сан-Мигель, Ла-Матанса (частично), Альмиранте-Браун
 Третье кольцо: Сан-Висенте, Пресиденте-Перон, Маркос-Пас, Хенераль-Родригес, Эскобар, Пилар

Другое деление осуществляется по географическому принципу:

 Северная Зона состоит из муниципалитетов Висенте-Лопес, Сан-Исидро, Сан-Фернандо, Тигре, Хенераль-Сан-Мартин, Сан-Мигель, Хосе-Клементе-Пас, Мальвинас-Архентинас, Пилар. Характеризуется большим количеством состоятельных районов, а также важных индустриальных центров, прежде всего автомобилестроительных и фармакологических. Прибрежная зона — важный очаг туризма. Здесь также находится большое количество морских клубов.
 Западная зона состоит из муниципалитетов Ла-Матанса, Морено, Мерло, Морон, Маркос-Пас, Урлингам, Итусайнго, Трес-де-Фебреро. Это очень индустриализированная и урбанизированная зона. В последнее время значительную часть населения составляют мигранты. Важнейшим округом является Ла-Матанса.
 Южная Зона состоит из муниципалитетов Авельянеда, Кильмес, Берасатеги, Флоренсио-Варела, Ланус, Ломас-де-Самора, Альмиранте-Браун, Эстебан-Эчевериа, Эсейса, Пресиденте-Перон и Сан-Висенте. В этой зоне традиционно с XIX в. располагались очаги промышленности, в частности мясокомбинаты. От города Буэнос-Айрес и Западной зоны отделена рекой Матанса-Риачуэло. Здесь обитают преимущественно бедные слои населения. Со столицей зона совмещена автодорогами Буэнос-Айрес — Ла-Плата, Эсейса — Каньюэлас, Камино-Негро, улицами Иполито Иригоэна и Бартоломео Митре, а также железной дорогой им. Генерала Рока.

Примечания

Ссылки 

 Интерактивная карта Большого Буэнос-Айреса
 Население Большого Буэнос-Айреса
 Атлас Большого Буэнос-Айреса

Бухнос-Айрес
Буэнос-Айрес
Городские агломерации Аргентины